Paraguay deltog i de olympiska sommarspelen 1992 med en trupp bestående av 27 deltagare, men ingen av landets deltagare erövrade någon medalj.

Fotboll

Herrar
Gruppspel

Slutspel

Friidrott

Herrarnas spjutkastning
Nery Kennedy
 Kval — 65,00 m (→ gick inte vidare)

Herrarnas diskuskastning
Ramón Jiménez Gaona
 Kval — 59,78 m (→ gick inte vidare)

Fäktning

Herrarnas florett
 Enzo da Ponte
 José Marcelo Álvarez

Herrarnas värja
 Enzo da Ponte
 José Marcelo Álvarez

Judo

Tennis

Referenser

1992 i Paraguay
Nationer i olympiska sommarspelen 1992
1992